Напряжённость — многозначный термин

Физика 
Напряжённость — физическая величина, характеризующая поле:
 Напряжённость электрического поля.
 Напряжённость магнитного поля.
 Напряжённость гравитационного поля.

Психология 
 Напряжённость (психология) — эмоциональное состояние человека.